Клипер може да се отнася за:
 Клипер (кораб) – Ветроходен кораб
 Клипер (космически кораб) – Руски проект
 Делта Клипер (космически кораб) Американски проект, Delta Clipper или DC-X,
 Клипер (програмен език) - Clipper, езикът за програмиране на dBase III